Agenzia – organizzazione o ente pubblico dotata di una certa autonomia nell'ambito della pubblica amministrazione, cui sono attribuite specifiche funzioni, come ad esempio l'Agenzia spaziale italiana o la CIA
 Agenzia – azienda o organizzazione che svolge attività d'intermediazione o che offre determinati servizi:
 Agenzia d'affari – impresa che offre la propria intermediazione
 Agenzia di moda – compagnia che rappresenta le modelle ed i modelli nell'ambito della moda
 Agenzia dello spettacolo – compagnia che rappresenta artisti di vario genere (attori, ballerini, cantanti, ecc.) nel loro ambito
 Agenzia letteraria – compagnia che rappresenta e offre servizi a scrittori o aspiranti tali
 Agenzia immobiliare – mediatrice di affari di beni immobili o aziende
 Agenzia di credito all'esportazione – per favorire il pagamento di esportazioni
 Agenzia di viaggi – agenzia di servizi per viaggiatori e turisti
 Agenzia matrimoniale – agenzia che mette a diretto contatto persone per un matrimonio
 Agenzia pubblicitaria – agenzia che realizza pubblicità
 Agenzia di rating – agenzia per classificare titoli obbligazionari e imprese in base al rischio
 Agenzia di stampa – agenzia che raccoglie e fornisce notizie per mezzo di bollettini o fotografie a giornali e servizi radio-tv
 Agenzia – suddivisione territoriale dell'India britannica e del Pakistan
 Teoria dell'agenzia in economia
 Contratto di agenzia – contratto con il quale l'agente assume l'incarico di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona
 L'Agenzia – serie televisiva nota anche con il titolo originale, The Agency

Altri progetti